Enrico Millo – ammiraglio italiano
Ammiraglio Millo – sommergibile della Regia Marina